Peyer im Hof ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Peyer im Hof (1817–1900), Schweizer Politiker und Industrieller
 Honorat Peyer im Hof (1716–1785), Schweizer Bibliothekar